Дружковский городской совет — одна из административно-территориальных единиц в составе Донецкой области. Входит в состав Краматорской агломерации.

Состав 
Дружковский городской совет — 66 096 чел.
 город Дружковка — 56 842 чел.
 пгт Алексеево-Дружковка — 7 253 чел.
 пгт Райское — 846 чел.
 пгт Новогригоровка — 343 чел.
 пгт Новониколаевка — 84 чел.
 с Красный Кут — 210 чел. (на 2001 год)
 посёлок Старорайское — 175 чел. (на 2001 год)
 с Дружковское — 460 чел. (на 2001 год)

Всего: 1 город, 4 пгт (2 поссовета), 1 село, 1 посёлок

Административное деление 
Территория Дружковского городского совета включает в себя следующие посёлки, микрорайоны, сёла, территории, усадьбы:
 6-й микрорайон
 7-й микрорайон (Южный)
 8-й микрорайон (Индустриальный)
 9-й микрорайон (Солнечный)
 10-й микрорайон (Пионерский)
 11-й микрорайон
 13-й микрорайон
 200 планов (посёлок)
 Алексеево-Дружковка, пгт
 Блоки
 Гавриловка
 Гавриловка (Нижняя)
 Гавриловка (Верхняя)
 Горняк, совхоз «Дружковский»
 Донской
 Камчатка
 Карловка
 Красный Кут (село)
 Машиностроителей (посёлок)
 Мирный (ДЩ)
 Молоково (Чубаревка)
 Нижний Жилкооп (НЖСК)
 Новогригоровка, пгт (Моргуновка)
 Новокирпичный
 Новониколаевка, пгт (Швейцария)
 Райское пгт (Хлопово)
 Старорайское, село (Тройчата)
 Сурово
 Торецкий
 Усадьба совхоза «Красная звезда» (Нахаловка)
 Дружковское, пгт (Третье отделение совхоза «Красная звезда»)
 Яковлевка

Экономика 
Машиностроение (Дружковский машиностроительный завод, Дружковский завод газовой аппаратуры), металлообработка (Дружковский метизный завод), промышленность строительных материалов (Дружковский фарфоровый завод), горнодобывающая промышленность (Дружковское рудоуправление), изготовление наружной рекламы (Рекламное агентство «Айсберг-Реклама»).

Примечания 

Дружковский городской совет
Дружковка
Городские советы Донецкой области